2 miejscowości w Polsce: 
 Żabianka – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ułęż 
 Żabianka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Trojanów
Inne:
 Żabianka – jednostka terytorialna Gdańska
 Żabianka – jezioro w gminie Kruklanki